Kirche Hl. Matrona von Moskau steht für:

 Heilige Matrona von Moskau (Belgorod)
 Kirche Hl. Matrona von Moskau (Ufa)